

Побєдинська сільська рада — сільське поселення, Грачовський район, Оренбурзька область
 Побєдинська сільська рада — сільське поселення, Усть-Тарцький район, Новосибірська область